2 miejscowości w Polsce: 
 Burzyn – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów 
 Burzyn – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne